Voici la liste des planètes mineures numérotées de 323001 à 324000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 323001 à 324000

323001-323100

323101-323200

323201-323300

323301-323400

323401-323500

323501-323600

323601-323700

323701-323800

323801-323900

323901-324000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000